Crkvine (eiland), een eiland voor de kust van Kroatië
 Crkvine (Kolašin), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Kolašin
 Crkvine (Mladenovac), een plaats in de Servische gemeente Mladenovac
 Crkvine (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin